Lisson ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Lisson (* 1970), deutscher philosophischer Schriftsteller
 Heinrich Lisson (Heinrich Nischwitz; 1867–1933), deutscher Schauspieler, Aufnahmeleiter, Filmproduzent und Filmregisseur
 Peter Lisson (* 1936), deutscher Eisenbahnmanager

Siehe auch:
 Lison